П'ятихатська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 П'ятихатська сільська рада — Запорізька область, Василівський район